Аэрогри́ль или конвекционная печь () — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха. Представляет собой стеклянную чашу, которая имеет подставку и накрывается сверху крышкой. Внутри крышки находится ТЭН и вентилятор, а снаружи — панель управления.

Название 
Прибор был изобретён в середине 1980-х годов в США под названием convection oven («конвекционная печь»).

Слово «аэрогриль» придумано в 1996 году петербургской компанией «Семь холмов» (дистрибьютором компании «Hotter» в СНГ) и с тех пор стало на российском рынке нарицательным обозначением конвекционных печей этого типа. В английском языке выражение «aero grill» имеет другое значение, так называют решётку радиатора автомобиля. Хотя многие производители и магазины разделяют аэрогрили и аэрофритюрницы на разные подвиды, считается, что это одно и тоже (в плане технологии приготовления), внешне они могут отличаться.

Устройство и принцип работы 

Аэрогриль — это разновидность конвекционной печи. Он имеет достаточно простое устройство: круглая стеклянная колба на пластиковой подставке, крышка с ТЭНом и вентилятором. В некоторых дешёвых моделях вместо ТЭНа используется галогенный нагреватель, который более экологичен (стекло не подвержено окислению и коррозии), но имеет меньший ресурс работы. Большинство моделей также комплектуется металлическим кольцом, которое может устанавливаться поверх стеклянной чаши, увеличивая её объём.

Кроме классических аэрогрилей со стеклянной колбой на рынке появляются модели в пластиковом корпусе с металлическим поддоном. Их часто называют аэрофритюрницами. Металлические поддоны покрыты антипригарным покрытием.
 
Горячий воздух поступает по всем направлениям чаши сверху вниз, а затем снизу вверх к вентилятору. Таким образом создаются вихревые воздушные потоки, в которых и готовится пища. В зависимости от модели интенсивность вихревого потока может быть постоянной либо иметь несколько режимов. Благодаря герметичности камеры, нагретый воздух не выходит наружу, но снова и снова втягивается вентилятором и пропускается через ТЭН, что обеспечивает быстрый и равномерный прогрев всего объёма печи и продукции, находящейся в ней.

Достоинства и недостатки 
 Достоинства
 возможно приготовление без масла и жира. Пища нагревается равномерно и практически не пригорает;
 отключение прибора происходит по таймеру и процесс готовки не требует присутствия на кухне;
 некоторые блюда в аэрогриле приготовляются заметно лучше, чем другими способами;
 для приготовления подходит практически любая посуда.

 Недостатки
 сравнительно малый объём;
 более длительное по сравнению с плитой время варки;
 высокий расход электроэнергии;
 необходимость выделения отдельного жаропрочного места на кухне.

Использование 
С помощью аэрогриля можно жарить мясо, запекать, делать выпечку, стерилизовать банки, обжаривать семечки, сушить фрукты и ягоды, разогревать готовую пищу. Внутрь колбы можно помещать посуду из любого термостойкого материала, благодаря чему можно готовить первые блюда, каши и жаркое в горшочках.

Особенности использования 
 При варке продукты лучше заливать горячей водой.
 Для приготовления можно использовать любую посуду из металла, керамики или жаростойкого стекла. Для сокращения времени приготовления посуда должна иметь тонкие стенки.

Производители 
К настоящему времени на российском рынке представлены марки: Hotter, VES, Smile, Unit, Domus, Vitesse и др., предлагающие в общей сложности около двух десятков моделей.

См. также 
 Гриль
 Микроволновая печь
 Мультиварка
 Пароварка
 Пароконвектомат
 Печь

Примечания

Ссылки 
 Кухня без повара, журнал «Деньги», № 36, 11 сентября 2006.

Жарка
Конвективные явления